Esistono varie chiese dedicate a Santa Maria della Pietà. In particolare:

Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Bibbona
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Bologna
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Calascio
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Cori 
Oratorio di Santa Maria della Pietà – a Crema
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Cutro 
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Gesualdo
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Messina
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Napoli
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Palermo
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Palmi, ora scomparsa
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Prato
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a Roma
Chiesa di Santa Maria della Pietà in Camposanto dei Teutonici – a Roma
Chiesa di Santa Maria della Pietà al Colosseo – a Roma
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a San Severo
Chiesa di Santa Maria della Pietà – a San Vito dei Normanni